Васи́лий Константи́нович Ле́бедев (23 апреля, 1859, Вологда — 1926) — российский духовный писатель, историк, краевед.  Преподаватель Вологодской духовной семинарии и Вологодского духовного училища.

Биография 
Родился в семье священника, брат протоиерея Алексея Лебедева — ректора Рижской духовной семинарии.

Окончил в 1875 году Вологодское духовное училище (I разряд), в 1881 году Вологодскую духовную семинарию (I разряд)и 15 июля 1885 года Санкт-Петербургскую духовную академию  со степенью кандидата богословия с правом получения степени магистра без нового устного испытания (курс XLII).

26 сентября 1885 года назначен преподавателем латинского языка в Тотемское духовное училище, коллежский асессор. 31 марта 1886 года перемещён преподавателем латинского языка в Вологодскую духовную семинарию. С 21 мая 1886 года преподаватель Священного Писания и французского языка на второй кафедре, с 28 ноября 1887 года преподаватель на первой кафедре. С 1889 года член Вологодского епархиального училищного совета и школьной комиссии при нём. 30 сентября 1890 года удостоен степени магистра богословия.

Надворный советник (1892), коллежский советник (1893), преподаватель педагогики в вологодской Мариинской женской гимназии (1895–1897).

С 1897 года инспектор Вологодской духовной семинарии, член Вологодской церковно-археологической комиссии общества любителей истории и древностей при епархиальном древлехранилище. С 1898 года статский советник. В 1899-1913 годах преподаватель педагогики, гражданской и церковной истории в Вологодском епархиальном женском училище. С 1901 года секретарь правления Общества вспомоществования нуждающимся воспитанницам епархиального женского училища.

С 1905 года действительный член Московского церковно-археологического отдела при Обществе любителей духовного просвещения. С 7 декабря 1905 смотритель Вологодского духовного училища и преподаватель катехизиса с изъяснением богослужения.

В 1906 году участник обсуждения реформы духовно-учебных заведений в Учебном комитете при Синоде.

С 1906 года товарищ председателя и в 1907–1912 годах председатель Общества взаимного вспомоществования учащим и учащимся в церковно-приходских школах Вологодской епархии. С 1906 года товарищ председателя и с 1915 года председатель Общества вспомоществования недостаточным ученикам Вологодского духовного училища.

В 1917—1918 годах  член Поместного собора Православной российской церкви как мирянин от Вологодской епархии, участвовал во всех трёх сессиях, член III, VII, XIII, XIX отделов.

С ноября 1921 года преподаватель в пастырско-богословской школе в Вологде.

Умер в 1926 году.

Семья 
Обвенчан с дочерью священника Надеждой Степановной Смирновой. Дети: Николай, Виктор, Сергей, Вера.

Награды 
Награждён орденами св. Станислава III (1894) и II (1902) степени, св. Анны III (1898) и II (1908) степени, св. Владимира IV степени (1911).

Библиография 
 К истории Кирилло-мефодиевского славянского перевода Библии на Руси // Странник. 1885. № 1–4.
 Славянский перевод книги Иисуса Навина по сохранившимся рукописям и Острожской библии : Исслед. текста и яз. - Санкт-Петербург : тип. А. Катанского и К°, 1890.
 О первоначальном Кирилло-Мефодиевском переводе Библии на славянский язык. - Вологда, 1890.
Описание церкви Воскресения Христова, что в Раслове, Грязовецкого уезда Вологодской губернии. - Вологда : тип. Вологод. губ. правл., 1897;
 Славяно-греческий и русский словарь к паремиям, заимствуемым из Пятикнижия Моисеева. - Сергиев Посад : 2 тип. Снегиревой, 1897 (обл. 1898).
 Василий Грязнов; Константин Лебедев; Димитрий Перцев; Владимир Попов // Вологодские ЕВ. 1897. № 11.
 Сказание о чудотворной Дуниловской иконе божией матери и о Дуниловской богородицкой пустыни. - Вологда, 1899.
 Сказание о преподобном Дионисии Глушицком, Вологодском чудотворце. - Вологда : тип. Панова, 1900.
 На Иордании; Раскаявшийся грешник; Властолюбивая жена; Светлое Воскресенье // Русский паломник. 1900. № 2, 9, 11, 15.
 Освящение церкви при Вологодском тюремном замке // Церковные ведомости. 1900. № 52.
 О святынях Вологодской епархии (Частицы св. мощей. Почитаемые местно св. иконы) // Вологодские ЕВ. 1900. № 21; № 23–24; 1901. № 1–2.
 Освящение церкви при Вологодском епархиальном женском училище // Вологодские ЕВ. 1902. № 21.
 Семигородная Успенская пустынь и приписной Николаевский Катромский монастырь Вологодской епархии, Кадниковского уезда. - Вологда : изд. игумена Антонина, 1902;
 Чудотворная Казанская икона божией матери в Воскресенской Святогоровой церкви, Грязовецкого уезда, Вологодской епархии, в которой она находится. - Вологда, 1903;
 Небесная помощь в наших нуждах и печалях, или Пред какими св. иконами и каким угодникам божиим мы молимся в различных обстоятельствах жизни. - Вологда, 1903.
 Воспоминание о преосвященном Петре [Лосеве], епископе Пермском и Соликамском // Вологодские ЕВ. 1903. № 11.
 Св. праведный Прокопий, Христа ради юродивый, устюжский чудотворец // Русский паломник. 1903. № 27.
Святитель и чудотворец Митрофан Воронежский. - Вологда : Тип. Губернского правления, 1904;
 Иконы письма Стефана Пермского;
 Преподобный Арсений Комельский и основанный им монастырь в Вологодской губернии. - Вологда, 1904;
 Икона Богоматери "Неопалимая Купина" в соборном храме г. Яренска, Вологодской епархии. - Москва : Тип. "Русская Печатня", 1906.
 Архимандрит Агафангел (Воскресенский), бывший настоятель Павло-Обнорского монастыря Вологодской губ. Вологда, 1907.
 Преподобный Леонид Устьнедумский и его разрушенный храм // Церковное слово. 1907. № 19.
 Семигородная Успенская пустынь и чудотворная икона в ней Успения божией матери. - Сергиев Посад : тип. Св.-Тр. Сергиевой лавры, 1908.
 Паломничество окончивших курс воспитанниц Вологодского епархиального училища в 1907 году // Вологодские ЕВ. 1908. № 3, 6–9.
 Двадцатипятилетие служения Николая Евграфовича Якубова // Там же. 1909. № 7/8, 10.
 Добрый воин прежнего времени // Церковное слово. 1909. № 142.
 Путешествие воспитанников Вологодского духовного училища во святые обители // Вологодские ЕВ. 1910. № 11.
 Св. икона Одигитрии Божией Матери Туровецкой, в связи с историей построения храмов в селе Туровце, Вологодской губ., Устюжскаго уезда. - Москва : Русская печатня, 1911.
 От Вологды до Ульянова монастыря на дальнем Севере у зырян // Труды IV областного историко-археологического съезда в Костроме в июне 1909 года. Кострома, 1914.
 Юбилейная икона преподобного Никона, радонежского чудотворца // Вологодские ЕВ. 1914. № 21.
 Приглашение к пожертвованию на устройство памятника на могиле прот. Василия Стефановича Карпова // Там же. 1914. № 8/9, 17; 1915. № 7/8; 1917. № 1.
 Образ Страшного Суда в Мироносицкой (Иоанно-Златоустовской) церкви г. Вологды // Там же. 1916. № 15.
 Чудотворная Казанская икона божией матери в Воскресенской Святогоровой церкви, Грязовецкого уезда, Вологодской епархии, в которой она находится. - 2-е изд., испр. и доп. - Вологда, 1916.

Источники 

 РГИА. Ф. 796. Оп. 437. Д. 2224; Ф. 802. Оп. 10. 1911. Д. 106.
 Вологодские ЕВ. 1905. № 21. С. 308; 1908. № 12. С. 215; 1917. № 2. С. 28.

Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
 Веселовский А. Вологжане-краеведы. Источники словаря. Вологда, 1923. С. 55–57.
 [slovar.cc/ist/biografiya/2260678.html Василий Константинович Лебедев.] Краткая биографическая энциклопедия . 2012
 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 27. Члены и делопроизводители Собора: биобиблиографический словарь / отв. ред. С. В. Чертков. — М.: Издательство Новоспасского монастыря, 2020. — 664 с. — ISBN 978-5-87389-097-2.

Выпускники Вологодской духовной семинарии
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Духовные писатели
Историки России
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Выпускники Вологодского духовного училища